Гальегос-дель-Пан () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан. Занимает площадь 15,50 км². Население — 144 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Покровителями города считаются святой Хуан Баутиста и богоматерь дель Росарио.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Саморы
Муниципалитеты Саморы